Ungvári ist der Familienname von

 Attila Ungvári (* 1988), ungarischer Judoka
 Miklós Ungvári (* 1980), ungarischer Judoka